Проспе́кт Черво́ной Кали́ны () — проспект в Деснянском районе города Киева, жилой массив Вигуровщина-Троещина. Пролегает от проспекта Романа Шухевича и Керченской площади до Милославской улицы.

Примыкают улицы Николая Закревского, Каштановая, Архитектора Николаева, Теодора Драйзера, Викентия Беретти, площадь Анкары, улица Сержа Лифаря, бульвары Владимира Высоцкого и Леонида Быкова, улицы Константина Данькевича и Марины Цветаевой.

История 
Проспект возник в 80-х годах XX века под названием 1-я Новая улица. В 1983 году получил новое название — проспект Маяковского, в честь писателя Владимира Маяковского.

25 августа 2022 года Киевский городской совет принял решение о переименовании проспекта Маяковского в проспект Червоной Калины.

С 1980-х годов планируется сооружение под проспектом линии метрополитена.

Примечания 

Деснянский район (Киев)
Проспекты Киева